Отаркой — назва села Олександрівка Білогірського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року
 Отаркой — назва села Фронтове Нахімовського району Севастополя до 1945 року